Plants vs. Zombies — название серии компьютерных игр американской компании-разработчика и издателя казуальных компьютерных игр PopCap Games в жанре Tower Defense. Основное действие всей серии игр состоит в битве растений и зомби.

 Plants vs. Zombies (с англ. — Растения против зомби) (выпущена 5 мая 2009 г.) — компьютерная игра в жанре Tower Defense (англ. Башенная защита). Платформы: PC, Android, iOS, Xbox Live Arcade, PlayStation Network, Windows Phone 7, J2ME.
  (выпущена 5 мая 2009 г.) — версия для Facebook, была выпущена разработчиками PopCap Games и издателем Electronic Arts в жанре Tower Defense, игроки больше не должны защищать один дом перед ордой зомби, они путешествуют по новым местам и занимаются получением опыта и новых персонажей. Игра доступна для всех пользователей по состоянию на 20 мая 2013 г.
 Plants vs. Zombies 2: It’s About Time — free-to-play в жанре Tower Defense — продолжение, это 2 часть игры Plants vs. Zombies. Платформы: iOS, Android.
 Plants vs. Zombies: Garden Warfare (с англ. — Растения против Зомби: Садовая война) (Дата выпуска: весна 2014 г.) — видеоигра жанра шутер от третьего лица с элементами Tower Defense, разработанная компанией PopCap Games и изданная Electronic Arts. Платформы: PC, Xbox, PlayStation.
 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 — компьютерная игра в жанре шутер. Является продолжением игры 2014 года Plants vs. Zombies: Garden Warfare.
 Plants vs. Zombies Heroes — компьютерная коллекционная карточная игра, выпущенная в 2016 году для iOS и Android.
 Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville — компьютерная игра в жанре шутер от третьего лица, разработанная компанией PopCap Games и изданная Electronic Arts для платформ Windows, Xbox One и PlayStation 4 в 2019 году